Pounurivier (Muonio); rivier in noord Zweden
Pounurivier (Torne); rivier in noord Zweden;